B1, b1, B-1, B.I ou B01 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 AEG B.I, un avion de reconnaissance allemand ;
 Albatros B.I, un avion de reconnaissance allemand ;
 Char B1, un char français ;
 Centauro B1, un chasseur de char italien ;
 Dassault Super Mystère B1, un projet d'avion de chasse français ;
 HMS B1, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Huff-Daland XB-1, un avion des années 1920 ;
 LVG B.I, un avion de reconnaissance et de d’entraînement allemand ;
 Rockwell B-1 Lancer, un bombardier américain.

Éducation
 Niveau B1 du CECRL, un niveau de maîtrise d'une langue étrangère relevant d'un début d'autonomie ;
 B1 Preliminary, Examen d’anglais proposés par Cambridge English Language Assessment dépendant.

Électricité
 Habilitation électrique d'un exécutant électricien en basse tension, selon NF C18-510.

Format de papier 
 Format B1, un format de papier selon la norme ISO 216.

Informatique 
 B01, une extension de fichier d'image disque, selon la liste d'extensions de fichiers.

Jeux vidéo 
 B-1 Nuclear Bomber,  un jeu vidéo de simulation de vol sorti en 1980 ;
 Tunnel B1, un jeu vidéo de tir sorti en 1996.

Sciences 
Astronomie 
 C/1821 B1 (Nicollet-Pons), une comète parabolique du système solaire.

Chimie 
 Vitamine B1, une vitamine ;
 Procyanidine B1, un composé phénolique.

Géologie
 b1, notation chronostratigraphique de l'étage géologique du Berriasien.

Médecine 
 Varicelle (B01), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC B01, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Physique 
 B1 symbole du champ magnétique produit par une onde électromagnétique de radiofréquence pour l'excitation des spins magnétiques en Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) et en Imagerie par résonance magnétique (IRM).

Transports 
Aéronautique
 Alexander B-1, un avion des années 1930 ;
 Intermountain CallAir B-1, un avion des années 1960.

Automobile
 Audi 80 B1, un modèle du constructeur automobile allemand Audi ;
 Bollinger B1, un modèle du constructeur automobile américain Bollinger Motors ;
 Marussia B1, un modèle du constructeur automobile russe Marussia Motors.

Bateau
 B1 Sint-Pieter, une réplique de scute construite en 1999 à Blankenberge.

Routes
 , différentes routes dans le monde.

Signalisation
 Panneau de signalisation de sens interdit en France.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres